Czarna Mańka – legendarna postać z ballad warszawskich
 Czarna Mańka – utwór muzyczny na temat tej osoby (autor słów: Czesław Gumkowski, autor muzyki: Feliks Halpern); wykonywana m.in. przez Stanisława Grzesiuka, Stanisława Wielanka, Macieja Maleńczuka. 
 Czarna Mańka – odmiana gry w kierki
 bohaterka książki Kieszonkowy atlas kobiet Sylwii Chutnik

Zobacz też 
 Krwawa Mary
 Mary Black – piosenkarka irlandzka